Le qualificazioni del singolare  del Countrywide Classic 2004 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Countrywide Classic 2004 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Glenn Weiner (Qualificato)
 Todd Reid (primo turno)
 Robert Kendrick (ultimo turno)
 Noam Okun (primo turno)

 Michel Kratochvil (primo turno)
 Wang Yeu-tzuoo (primo turno)
 Eric Taino (secondo turno)
 Marco Chiudinelli (secondo turno)

Qualificati 

 Glenn Weiner
 Brian Vahaly

 Zack Fleishman
 Andy Ram

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Countrywide Classic 2004